Берна́р Рене́ Жoрда́н, марки́з де Лоне́ (; 8 или 9 апреля 1740 — 14 июля 1789) — французский маркиз, последний комендант Бастилии, сын одного из предыдущих комендантов. Командовал гарнизоном крепости 14 июля 1789 года во время взятия Бастилии.

Биография 
В 1776 году он сменил на посту коменданта Бастилии Антуана-Жозефа Жюмильяка. Согласно законам и обычаям Франции того времени он купил должность коменданта у своего предшественника, заплатив сумму в 300 000 ливров. Эта должность считалась хорошим вложением денег и гарантировала её покупателю значительные доходы. Один, два года пребывания в должности позволяли вернуть вложенные в покупку деньги, а исполнение обязанностей не требовало значительных усилий.

До 1777 года, он владел имением Бретоньер, в коммуне Гольвиль Нормандии.

За тринадцать лет его пребывания в должности не отмечено ничего примечательного кроме ошибки, совершённой 19 декабря 1778 года. Не получив приказа свыше, он не отметил пушечным салютом рождение дочери короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты, хотя этого требовала традиция.

Последний день 

14 июля 1789 года, во время штурма Бастилии, комендант де Лоне также не получил приказа из Версаля и был вынужден принимать решение самостоятельно. Либо выполнять свой долг согласно присяге и защищать Бастилию, либо во избежание кровопролития выполнить требования штурмующих. В Бастилии сидело всего семь заключённых, но было значительное количество оружия, которым хотели завладеть революционеры.

В отличие от коменданта дома инвалидов, который ранее сразу принял требования революционеров, маркиз де Лоне отказался отдать оружие и порох, за которыми, собственно, и пришли осаждающие. Однако он обещал не стрелять, если крепость не будут атаковать, и начал переговоры с двумя делегатами от мэрии. Дискуссия затянулась и часть толпы потеряла терпение. Осаждающим удалось разбить цепи подъёмного моста, и толпа вошла во внешний двор крепости. После предупреждения, гарнизон открыл огонь из пушек картечью, что привело к многочисленным жертвам. Осаждающие сочли это предательством со стороны де Лоне. Осада продолжалась ещё четыре часа. В итоге осаждающие потеряли около 100 человек, а защитники крепости только одного.

В панике де Лоне угрожал взорвать крепость и прилегающие окрестности. Не получив никаких подкреплений, комендант капитулировал в обмен на жизнь для себя и своих людей. Эти условия были приняты революционерами. Согласно легенде в крепости не нашлось белого флага, и комендант размахивал то ли полотенцем, то ли носовым платком.

Де Лоне был арестован и в сопровождении одного из лидеров восстания, капитана (впоследствии генерала) Пьера-Огюстена Юлена, отправлен в мэрию. На Гревской площади, невзирая на соглашение и попытку посредничества Луи де Корни, королевского прокурора Парижа, на коменданта напала разъяренная толпа. Согласно некоторым свидетельствам де Лоне сам спровоцировал эту расправу, ударив ногой в пах человека в окружавшей его толпе. Де Лоне был исколот штыками и застрелен. Парижский мясник Десно ножом отрезал ему голову. Головы де Лоне и Жака де Флесселя насадили на пики и носили по улицам столицы. Де Лоне считается одной из первых жертв французской революции.

Семья
У де Лоне было три дочери от двух жен. Некоторые из потомков брата де Лоне обосновались в России (подробнее см. Борис Делоне и Вадим Делоне).

След в культуре
Его убийство описали Чарльз Диккенс в романе ​в "Повесть о двух городах"  (Книга II, глава 21), а также Хилари Мантел в "Месте большей безопасности". Также его сопротивление восставшим и смерть описаны (с добавлением ряда вымышленных подробностей) в романе Александра Дюма "Анж Питу".

Примечания 

Люди Великой французской революции по алфавиту
Казнённые во время Великой французской революции
Бастилия‎